L'ange déchu ou l'Ange déchu, par référence à la figure religieuse de l'ange déchu, peut désigner :
 L'Ange déchu : un épisode de la série télévisée X-Files ;
 L'Ange déchu : un tableau de 1824 du peintre français Alexandre Cabanel.

Voir aussi 
 Les Anges déchus, un film de Wong Kar-wai sorti en 1995.